Příjmení Velenovský nosí více různých osobností:

 Josef Velenovský (1858 – 1949) – český botanik a mykolog
 Josef Velenovský (malíř) (1887 – 1967) – písecký malíř a fotograf